Tonna är ett släkte av snäckor. Tonna ingår i familjen tunnsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tunnsnäckor